Langavatn steht für:
 einen See in der isländischen Gemeinde Borgarbyggð im Westen Islands, siehe Langavatn (Borgarbyggð)
 einen See in der isländischen Gemeinde Mosfellsbær (und teilweise Reykjavíkurborg) im Westen Islands, siehe Langavatn (Mosfellsbær)
 einen See in der isländischen Gemeinde Skagabyggð im Norden Islands, siehe Langavatn (Skagabyggð)